Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Mona Guerrant e Ann Kiyomura che hanno battuto in finale Rosie Casals e Françoise Dürr 3-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura (Campionesse)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (quarti di finale)

 Billie Jean King /  Betty Stöve (semifinali)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1976